Woltron ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Woltron (* 1945),  	österreichischer Unternehmer, Publizist
 Renate Woltron (* 1972), österreichische Regisseurin, Autorin, Dramaturgin, Produzentin und Schauspielerin
 Ute Woltron (* 1966), österreichische Journalistin und Autorin